Rio Awarua (Northland)
 Rio Awarua (Southland)

Desambiguações de hidrografia